

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Poluzavršnica 

  1:0 
  3:0

Za treće mjesto 

  0:0, 4:3 (jed.)

Završnica 

  1:0 

Europska prvenstva u nogometu
Međunarodna športska natjecanja u Austriji
Nogomet u Austriji
Šport do 23 godine